

Aziende
 Hasegawa Corporation – azienda giapponese di modellismo

Persone 
Spettacolo
 Akiko Hasegawa – doppiatrice e cantante giapponese
 Kazuo Hasegawa – attore giapponese
 Kyōko Hasegawa – attrice giapponese
 Sport
 Ariajasuru Hasegawa – calciatore giapponese
 Haruhisa Hasegawa – ex calciatore giapponese
 Hiroshi Hasegawa – pilota di moto giapponese
 Ken Hasegawa – lottatore di arti marziali miste giapponese 
 Kenta Hasegawa – ex calciatore giapponese ora allenatore di calcio
 Makoto Hasegawa – ex cestista giapponese 
 Masami Hasegawa – giocatrice di bowling giapponese
 Noboru Hasegawa – ex cestista giapponese 
 Tatsuya Hasegawa – calciatore giapponese
 Yoshiyuki Hasegawa – ex calciatore giapponese
 Yū Hasegawa – calciatore giapponese
 Altro
 Gorō Hasegawa – inventore del gioco Othello
 Ichiro Hasegawa – astronomo giapponese
 Kiyoshi Hasegawa – ammiraglio giapponese
 Machiko Hasegawa – fumettista giapponese

Altro 
 3227 Hasegawa – asteroide della Fascia principale
 Chisame Hasegawa – personaggio di fumetti